Col nome di Kostajnica ci si può riferire a:

 Kostajnica, città della Bosnia ed Erzegovina
 Hrvatska Kostajnica, città della Croazia
 Kostajnica, comune della Bosnia-Erzegovina nei pressi di Doboj